Gåshaga kan avse:

 Gåshaga gård – en tidigare gård och jordbruksfastighet på Lidingön
 Gåshaga (kommundel) – en kommundel i Lidingö kommun
 Gåshaga (hållplats) – en hållplats på Lidingöbanan
 Gåshaga brygga –  ändstationen på Lidingöbanan
 Gåshaga Marina – en kommersiell marina i kommundelen Gåshaga
 Gåshagaleden – en trafikled på Lidingö
 Gåshaga (ö i Finland) (Lambalot) – en ö i Finland

Se även
 Gåshagen – en bebyggelse strax söder om Visby